Горовастица — топоним в России:

 Горовастица — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Горовастица — станция (населенный пункт) в Осташковском районе Тверской области.
 Горовастица — железнодорожная станция в Осташковском районе Тверской области.
 Горовастица — деревня в Пеновском районе Тверской области (Серёдкинское сельское поселение).